Акан — божество
 Акан — історична держава на території сучасних Гани та Кот-д'Івуару
 Акан — група народів в Гані
 Акан — африканська мова з групи ква
 4584 Акан — астероїд головного поясу

 Акан — село, Зерендинський район, Акмолинська область, Казахстан
 Акан — повіт, округ Кусіро, префектура Хоккайдо, Японія